Чемпионат Европы по футболу 1992 среди юношей до 16 лет — десятый розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет, который проходил на Кипре с 7 по 17 мая 1992 года. В чемпионате принимали участие 16 сборных. Чемпионом во второй раз стала сборная Германии.

Отборочный турнир 

Финальному турниру чемпионата Европы по футболу среди юношей до 16 лет предшествовал отборочный турнир. 31 команда выявила 15 из них, которые прошли в финальную часть плюс сборная Кипра — хозяйка турнира.

Участники

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Страница турнира на официальном сайте УЕФА
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

Футбол в Европе в 1992 году
Спорт на Кипре в 1992 году
Май 1992 года
футбол юноши